Pocono IndyCar 500 (no Brasil:Grande Prêmio de Pocono) é disputado no Pocono Raceway, na cidade de Long Pond, Pennsylvania. A prova voltou ao calendário da Indy após 24 anos.

Poles e Vencedores

USAC Championship Car (1971-1981)

1975 e 1981: A corrida foi encerrada antes devido à chuva.

CART (1982-1989)

IndyCar Series (2013)

Ligações Externas

  Indy Racing League - Site oficial
  Pocono Raceway - Site oficial
  ChampCarStats.com - Poles e Vencedores
  Race-Database.com - Poles e Vencedores

GPs da IndyCar Series
GPs da Champ Car
Desporto da Pensilvânia